Tadeusz Pawlikowski (1861-1915) – reżyser i dyrektor teatrów
 Tadeusz Ewaryst Pawlikowski (1904-1985) – polski lekarz endokrynolog, rektor Akademii Medycznej w Łodzi
 Tadeusz Pawlikowski (ur. 1947) – polski entomolog